Fricsay Richárd (1867–1945) karmester
 Fricsay Richárd (1888–1961) karmester